Passel Argente es un personaje de la serie Star Wars.

Este koorivar empezó como magistrado del planeta Kooriva en el Senado Galáctico de la República Galáctica. Argente también era el líder de la Alianza Corporativa. Firmó el Tratado Separatista de la Confederación de Sistemas Independientes y asistió a las diversas batallas con sus tanques de la Alianza Corporativa. Estuvo en Geonosis y logró escapar con vida, junto a su ayudante Denaria Kee, para seguir perjudicando a la República.

Muere en Mustafar, tras la llegada de Darth Vader, en la última reunión del Consejo Separatista, cuando quiso ir a ver si Denaria Kee seguía con vida luego de ser atravesada en el pecho, lo cual era improbable, se llevó una gran sorpresa cuando avanzaba y finalmente fue decapitado, la Alianza Corporativa cerro rápidamente tras la muerte de su jefe. 

Personajes de Star Wars